Ostoja  peut faire référence à :

Topnoymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Ostoja, un village du powiat de Bełchatów

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Ostoja, un village du powiat de Police